Leucopenicillifer är ett släkte av svampar. Leucopenicillifer ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leucopenicillifer